Fahlström är ett svenskt och norskt efternamn. Offentlig statistik tillgänglig i februari 2017 gav följande antal personer i Sverige med stavningsvarianterna
 Fahlström 982
 Falström 21
Tillsammans blir detta 1 003 personer. I Norge har 47 personer efternamnet Fahlstrøm.

Personer med efternamnet Fahlström

 Alma Fahlstrøm (1863–1946), norsk skådespelare och teaterledare
 Anders Fahlström (1716–1760), keramiker
 Arne Fahlstrøm (1893–1912), norsk skådespelare
 Baldomero Fahlström (1870–1913), teckningslärare
 Bengt Fahlström (1938–2017), TV-programledare
 Bengt Fahlström (arkitekt) (1921–2008), arkitekt och teckningslärare
 Carl Fahlström (1854–1920), stadsarkitekt i Göteborg
 Céleste Fahlström (född 1942), konstnär
 Erik Fahlström (1726–1787), keramiker
 Göran Fahlström (1914–1976), präst och skolman
 Hjalmar Fahlström (1878–1973), militär och ämbetsman
 Jacob Fahlström (1793 eller 1795–1859), svensk-amerikansk pälshandlare och metodistmissionär
 Jerker Fahlström (född 1956), skådespelare
 Johan Fahlstrøm (1867–1938), norsk skådespelare
 Ludvig Fahlström (1655–1721), friherre, militär och ämbetsman
 Sam Fahlström (1898–1932), konstnär
 Örjan Fahlström (född 1953), kompositör, dirigent och professor
 Öyvind Fahlström (1928–1976), författare, poet, dramatiker och konstnär

Se även
 Fahlström (ätt) – en utslocknad svensk ätt
 Fahlström International Big Band
 Fahlstrøms teater

Källor

Svenska efternamn